Beihai peut faire référence à :
 Beihai (), une ville chinoise située dans la province du Guangxi ;
 Diocèse de Beihai (Pakhoi) ;
 Beihai, un ancien district de la Chine impériale dans le Shandong ;
 le parc Beihai, un parc de Pékin (), aménagé sur les bords d'un lac et situé à l'ouest de la cité impériale, contigu au Zhongnanhai ;
 Beihai, l'ancien nom chinois du lac Baïkal.